Суспирия (Suspiria):

 «Суспирия» — итальянский фильм ужасов режиссёра Дарио Ардженто, вышедший в 1977 году.
 «Суспирия» — итало-американский фильм режиссёра Луки Гуаданьино, вышедший в 2018 году.

См. также 
 
 «Suspiria de Profundis»
 Susperia